El término pelo puede referirse a:

Biología
Cabello (pelo humano)
Vello corporal
Pelo (animal), hebra o hilo que sale por los poros del animal.
Pelaje, piel de los animales mamíferos.

Botánica
Vello (plantas), excrecencias de origen epidérmico.
Pelo radical o pelo absorbente, en la raíz de las plantas.
Pelo urticante, mecanismo de defensa utilizados por numerosas plantas y algunas plantas.
El nombre común de la planta Zea mays.

Otros usos
Pelo, revista argentina dedicada a la Música rock.
Pelo d'Ambrosio, cantante, arreglista y compositor peruano.
Pelo de oso, serie de televisión estadounidense.